Alaverdi puede referirse a:

 El monasterio de Alaverdi, en Georgia.
 La ciudad de Alaverdi, en Armenia.